Malaccina är ett släkte av kackerlackor. Malaccina ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Malaccina